Mpanda  – comune del Burundi nella provincia di Bubanza
Mpanda  – capoluogo della regione di Katavi in Tanzania
Mpanda  – comune dello Zambia